Суперкубок Узбекистану з футболу 2015  — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 березня 2015 року між чемпіоном Узбекистану клубом Пахтакор та володарем кубка Узбекистану клубом Локомотив (Ташкент).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на сайті ПФЛ

2015
Узбекистан
Березень 2015
2015 в Узбекистані